Крымская государственная филармония (Государственное автономное учреждение культуры Республики Крым «Крымская государственная филармония») — старейшее культурное учреждение Крыма, с тремя отделениями — в Симферополе, Ялте и Евпатории.

История 
Крымская государственная филармония открыла свои двери 1 января 1939 года как центр развития национальной музыки и популяризации классической музыкальной культуры. Большая роль в деятельности филармонии отводилась поддержке музыкального наследия многонационального Крыма.

С началом Великой Отечественной войны деятельность филармонии пришлось приостановить. Однако уже в мае 1944 года, сразу после освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков, артисты филармонии дали первые концерты на специально сооружённых открытых площадках. В штате тогда числилось чуть более пятидесяти человек, но уже в апреле 1945 года был создан ансамбль русской песни и пляски, а в сентябре — симфонический оркестр малого состава. Постепенно работа в филармонии набирала обороты, и к 1947 году её коллективы в год давали более тысячи концертов.

На пике расцвета филармония радовала зрителей не только виртуозной классической музыкой, душевной народной песней, но и эффектными эстрадно-цирковыми номерами. На базе филармонии также действовали музыкально-литературный лекторий и две концертные бригады, работавшие с детьми. Для крымских артистов новые произведения создавали известные композиторы и поэты. Так появилась знаменитая «Кантата о Севастополе» поэта Николая Доризо и композитора Александра Долуханяна.

Крымскую филармонию знали на всём советском пространстве. Работать сюда приезжали артисты из разных регионов страны: в 1970-е годы в коллектив филармонии в качестве солистов влились народные артисты СССР Юрий Богатиков и София Ротару. Жизнь была насыщена разнообразными масштабными событиями: на базе филармонии проводились фестивали, конкурсы, творческие встречи.

Сегодня Крымская филармония объединяет профессионалов музыкального искусства — заслуженных артистов Автономной Республики Крым и Украины, лауреатов международных конкурсов, перспективных молодых артистов. В общей сложности творческий коллектив насчитывает более 500 человек. Артисты и коллективы филармонии создают интересные яркие проекты.

Концертные программы 
В концертных программах участвовали: София Ротару, Александр Вертинский, Клавдия Шульженко, Лидия Русланова.

Руководители 

 С. И. Коган (1944 — 19??)
 А. С. Чернышов (1972 — 19??)
 В. А. Юркин (1977 — 1987)
 Эрнст Юдицкий (1987 — 2012)
 И. С. Пандул (с 2012 — 2015)
 О. В. Костенко (с 25 ноября 2015 — 25 ноября 2018)
 Т. М. Аронова (с декабря 2018 — 5 января 2023 года)
 А. В. Приказюк (с 10 января 2023 года по настоящее время)

Состав 
В Крымскую филармонию входят: симфонический оркестр, камерный хор «Таврический благовест», крымскотатарский ансамбль песни и танца «Хайтарма», вокальный ансамбль «Славия», солисты-вокалисты, в числе которых несколько народных и заслуженных артистов Украины (Елена Басаргина, Марина Семёнова, Зоя Рудник, Нина Козлова, Наталья Безкоровайная, Эльмира Налбантова), концертмейстеры (Светлана Завьялова и Елена Рязанова — заслуженные артистки Украины), заслуженная артистка Украины Татьяна Маркина, работающая в редком и сложном жанре моноспектакля, лекторы-музыковеды.

Симфонический оркестр Крымской филармонии проводит циклы абонементных концертов в городах Крыма, активно сотрудничает с оркестром Баден-Бадена (Германия). Результатом этого сотрудничества стали постановки в 1999 году «Кармина Бурана» К.Орфа в Ялте и в 2000 году «Кармина Бурана» и «Половецких плясок» А.Бородина в Баден-Бадене и Хайдельберге.

1965—2005 годы — главный дирижёр и художественный руководитель Симфонического оркестра Крымской государственной филармонии — Алексей Феодосьевич Гуляницкий, народный артист Украины. Во время работы А. Гуляницкого руководителем коллектива оркестр впервые стал выезжать на гастроли за пределы Крыма и Украины. В 1977 году оркестр завоевал звание «Лауреат Всесоюзного смотра-конкурса». Оркестр дважды удостаивался высоких правительственных наград: Почётной грамоты Президиума Верховного Совета УССР (1987) и Почетной грамоты Кабинета Министров Украины (1999 г.). А. Гуляницкий в общей сложности дал более . Четырнадцать артистов оркестра удостоены почетных званий Украины и Крыма.

Под руководством Игоря Александровича Каждана (с 2006 г.) оркестр явился первым в мире, проводящим планомерную работу по воспитанию исполнителей из числа наиболее талантливых молодых дарований, многие из которых добились мирового признания (циклы «Новые имена Крыма» и «Ранний рассвет»). Наряду с этими циклами оркестр также проводит с 2011 года мастер-классы по дирижированию для студентов и выпускников консерваторий.

С 2014 года Симфонический оркестр Крымской филармонии возглавляет Заслуженный деятель искусств Украины Александр Долинский.

С 2017 года Крымская государственная филармония начала производство музыкальных клипов.

В январе 2023 года Академический симфонический оркестр выведен из состава Крымской государственной филармонии.

Коллективы 
В составе Крымской государственной филармонии работают следующие музыкальные коллективы:
 Академический симфонический оркестр. Художественный руководитель — заслуженный деятель искусств Украины Александр Долинский
 Камерный оркестр. Художественный руководитель — заслуженный деятель искусств Республики Крым Денис Карлов
 Вокально-хореографический ансамбль «Таврия» имени Л. Д. Чернышевой. Художественный руководитель — заслуженный деятель искусств Украины и Крыма Игорь Михайлевский
 Крымскотатарский фольклорный ансамбль «Крым». Художественный руководитель — заслуженный деятель искусств Украины и Республики Татарстан Сервер Какура
 Камерный хор «Таврический Благовест». Художественный руководитель — заслуженный деятель искусств Крыма Владимир Николенко
 Вокальный ансамбль «Джаз Рандеву». Художественный руководитель — заслуженный артист Крыма Аркадий Журавлёв
 Крымскотатарский ансамбль песни и танца «Хайтарма». Художественный руководитель — заслуженная артистка Крыма и Украины Эльмира Налбантова
 Театр песни «Подворье». Художественный руководитель — заслуженный деятель искусств России Алёна Удалова

Награды 
Камерный хор «Таврический благовест» стал лауреатом Первой премии XVIIМеждународного конкурса хоровых коллективов в польском городе Хайнувке, был также удостоен Гран-при за участие в Первом международном конкурсе хоровых коллективов в Ялте. В репертуар коллектива входят произведения крымских композиторов: А. С. Караманова, А.Лебедева, Е. Н. Троценко, М. В. Устинова.

8 мая 2015 года камерный хор «Таврический благовест» стал лауреатом I степени Всероссийского хорового фестиваля академических хоров, посвященного 70-летию Великой Победы, в номинации «профессиональные коллективы».

Примечания 

Культура Симферополя
Музыка Крыма
Филармонии Украины
Филармонии России
1939 год в Крыму
Центральный район (Симферополь)